Crystal Visions - The Very Best of Stevie Nicks è una compilation di Stevie Nicks pubblicata nel 2007.

Tracce

Disco 1 
 Edge of Seventeen    
 I Can't Wait  
 Sorcerer   
 If Anyone Falls in Love   
 Stop Draggin' My Heart Around   
 Silver Springs (with Fleetwood Mac) 
 Dreams (with Deep Dish) 
 Rhiannon (Live) 
 Rooms on Fire 
 Talk to Me

Disco 2 
 Stop Draggin' My Heart Around (with Tom Petty)   
 Edge of Seventeen   
 Stand Back (Scarlett Version)   
 Stand Back   
 If Anyone Falls in Love  
 Talk To Me  
 I Can't Wait   
 Rooms on Fire   
 Whole Lotta Trouble   
 Sometimes It's a Bitch

Collegamenti esterni